Les Élections régionales de 1973 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 1973) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

1973
Haute-Autriche
Octobre 1973